Ivanovca ist der Name von Orten in der Republik Moldau. Er ist die moldauische Schreibweise des russischen Ortsnamen Iwanowka.

 Ivanovca (Iserlia), Dorf im Rajon Basarabeasca
 Ivanovca (Natalievca), Dorf im Rajon Fălești
 Ivanovca (Sevirova), Dorf im Rajon Florești
 Ivanovca (Hîncești), Dorf und Gemeindesitz im Rajon Hîncești
 Ivanovca (Crasnencoe), Dorf in Transnistrien

Siehe auch:
 Ivanovca Nouă